Ruch steht für:

 veraltet Geruch; ursprünglich auch Ruf, Leumund (heute eher zweifelhafter Natur)
 ein Fabelwesen, siehe Roch
 Titel eines tschechischen Almanachen, siehe Ruchovci
 Kurzbezeichnung für Narodnyj Ruch Ukrajiny, eine politische Gruppierung in der Ukraine
 Ruch Chorzów, polnischer Fußballverein
 Ruch (Gironde), französische Gemeinde im Département Gironde
 Ruch Radzionków, polnischer Fußballverein
 Ruch (Unternehmen), ein polnisches Pressevertriebsunternehmen

Ruch ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Ruch (* 1975), deutscher Illustrator, Grafikdesigner und Autor
 Charles Joseph Eugène Ruch (1873–1945), Bischof von Nancy und danach von Straßburg
 Ernst Ruch (1919–2015), deutscher Physiker und Chemiker
 Frank Ruch (* 1961), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Quedlinburg
 Fritz Ruch (Botaniker) (* 1920), Schweizer Botaniker
 Fritz Ruch (Musiker) (* 1934), Schweizer Cembalist, Pianist und Organist
 Gerd Ruch (* 1953), deutscher Autorennfahrer und Unternehmer
 Günter Ruch (1956–2010), deutscher Schriftsteller
 Hannes Ruch, Pseudonym für Hans Richard Weinhöppel (1867–1928), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Hans Ruch (1898–1947), deutscher Fußballspieler
 Hans-Jörg Ruch (* 1946), Schweizer Architekt
 Johannes Ruch (* 1950), deutscher Radrennfahrer
 Jonas Ruch (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler
 Jürgen Ruch (* 1959), deutscher Automobilrennfahrer

 Luca Ruch (* 1989), Mister Schweiz 2011
 Martin Ruch (* 1962), deutscher Politiker (CDU) und Landtagsabgeordneter
 Martina Lippmann-Ruch (1885–1971), österreichische Malerin und Entwurfzeichnerin
 Philipp Ruch (* 1981), deutsch-schweizerischer Philosoph und Aktionskünstler
 Rahel Ruch (* 1986), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Thomas Ruch (* 1963), Schweizer Maler und Zeichner
 Willibald Ruch (* 1956), österreichischer Psychologe und Hochschullehrer
 Walter Ruch (* 1931), deutscher Schauspieler

Siehe auch: